Luiza Karolina Hessen-Kassel (ur. 28 września 1789 w Gottorp, zm. 13 marca 1867 w Ballenstedt) – księżniczka Hessen-Kassel.

Córka landgrafa Karola i księżniczki Luizy. Jej dziadkami byli: Fryderyk II Heski i Maria Hanowerska oraz król Danii Fryderyk V Oldenburg i Ludwika Hanowerska. Starsza siostra Luizy - Maria Zofia została w 1790 roku żoną króla Danii Fryderyka VI. 

26 stycznia 1810 wyszła za mąż za księcia Fryderyka Wilhelma Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, para miała 10 dzieci:
 Luiza Maria (1810-1869) 
 Fryderyka Karolina (1811-1902) 
 Karol (1813-1878) 
 Fryderyk (1814-1885)
 Wilhelm (1816-1893)
 Chrystian (1818-1906) - król Danii w latach 1863-1906, założyciel dynastii Glücksburg
 Luiza (1820-1894)
 Juliusz (1824-1903)
 Jan (1825-1911)
 Mikołaj (1828-1849)

Dynastia heska
Urodzeni w 1789
Zmarli w 1867